Portiere – chi ha il compito di sorvegliare un immobile
 Portiere – ruolo in molti sport di squadra
 Portiere – ruolo nel calcio
 Portiere – ruolo nell'hockey su ghiaccio
 Portiere – ruolo nel calcio a 5